Стебло́вський:
 Адам Стебловський (1896—1941) — польський громадський і політичний діяч, дипломат. Польський консул у Харкові (1928—1932).
 Стебловський Володимир Васильович — театральний діяч, режисер. У різні роки був директором Київського театру оперети, Театру ім. Лесі Українки та Театру ім. Івана Франка.
 Стебловський Михайло Вікторович — працівник КДБ.
 Самуїл Стебловський (1776—1833) — український релігійний діяч, архімандрит Задонського монастиря на Московщині.
Стебло́вська:
 Стебловська Тетяна Володимирівна — українська актриса, народна артистка України (2006).
прізвища